Shutter – Widmo (film 2004)
 Shutter – Widmo (film 2008)